Der World Grand Prix 2015 war ein Snookerturnier der Snooker Main Tour der Saison 2014/15. Es wurde vom 16. bis 22. März 2015 im Venue Cymru im walisischen Llandudno ausgetragen.
Es war ein Einladungsturnier ohne Wertung für die Snookerweltrangliste und wurde in dieser Saison zum ersten Mal ausgetragen.

Für das Turnier wurde eine Setzliste analog der Weltrangliste erstellt. Berücksichtigt wurden die gewonnenen Preisgelder der zurückliegenden Turniere. Anders als die Weltrangliste war sie nur eine Einjahreswertung und beinhaltet die Ergebnisse von der Snookerweltmeisterschaft 2014 bis zu den Gdynia Open 2015. Die Top 32 dieser Auswertung wurden nach Nordwales eingeladen.

Sieger des Turniers wurde der Engländer Judd Trump, dem im Finale nach drei Jahren wieder ein Sieg gegen Ronnie O’Sullivan gelang.

Preisgeld 
Das Preisgeld wurde nicht für die Platzierung in der Snookerweltrangliste angerechnet.

Turnierergebnisse 
Die 32 erfolgreichsten Profispieler des vergangenen Jahres traten in der ersten Runde gegeneinander an. Die ersten drei Runden wurden auf 4 Gewinnframes gespielt, im Halbfinale waren 6 Frames zum Sieg nötig und das Turnier gewann, wer im Finale zuerst 10 Frames gewonnen hatte.

Auftaktrunde und Achtelfinale fanden am 16./17. bzw. 18. März statt. Donnerstag, der 19. März, war ein Ruhetag, bevor die drei Schlussrunden von Freitag bis Sonntag ausgetragen wurden.

Mit Mark Selby und Neil Robertson schieden zwei Topspieler bereits im Achtelfinale aus. Judd Trump hatte schwer zu kämpfen und musste dreimal in den Entscheidungsframe. Im Halbfinale lag er gar schon 1:5 gegen Martin Gould zurück, konnte aber mit einem Kraftakt das Match zum 6:5 drehen und ins Finale einziehen. Souverän ging dagegen Ronnie O’Sullivan durch das Turnier. Er gab in vier Partien nur drei Frames ab und gewann im Halbfinale mit 6:0 gegen die Nummer 9 der Weltrangliste Stuart Bingham.

Finale 
O’Sullivan startete mit 4:1 Frames ins Finale, Trump holte danach drei Frames in Folge, bevor er den letzten Frame der Nachmittagssession zum 4:5 verlor. Am Abend zog O’Sullivan mit 2 Gewinnframes erneut auf drei Punkte Vorsprung davon. Danach konnte Trump 6 Frames in Folge, bis zum 10:7-Sieg, gewinnen.

Century Breaks 
Das höchste Break des Turniers erzielte Judd Trump im Finale, nachdem er schon in Runde 1 gegen Dominic Dale das letztendlich zweithöchste Break erzielt hatte.

Quellen 

Snookerveranstaltung 2015
Billardturnier in Llandudno (Wales)
2015